Франсафрика () — система неформальной опеки Франции над некогда своими колониями, а также, в меньшей степени, бывшими бельгийскими и испанскими владениями государствами в Африке. Сформировалась после демонтажа колониальной системы в 1960-х годах. По результатам двухсторонних договоров Франция получала эксклюзивное право как на разработку африканских недр, так и на местные рынки сбыта. Во главе независимых африканских государств встали авторитарные лидеры профранцузской ориентации (к таковым относили габонского правителя Омара Бонго). В качестве валюты на подконтрольных территориях сохранялся французский Франк КФА, либо приравненная к нему местная валюта.

Механизм Франсафрики строился на подкупе африканских лидеров, засылке наёмников (Боб Денар) в обмен на льготные условия разработки полезных ископаемых такими компаниями, как «Total» (бывш. Elf). Немалую роль в сохранении влияния Парижа играли высшие учебные заведения Франции, где обучались представители африканской элиты и интеллигенции.

После конца «Холодной войны» позиции Франсафрики были подорваны после свержения профранцузских авторитарных режимов в Заире и Руанде. Несмотря на то, что президент Франции Франсуа Олланд в 2012 году заявил о конце Франсафрики, тем не менее с этим проектом связывали военную интервенцию Франции в Мали (2013) и интервенцию в Центральноафриканскую республику (2013). 

Также в прессе просочились сведения, что профранцузские африканские диктаторы (Конго, Сенегал, Буркина-Фасо, Габон, Кот-д’Ивуар) отчисляли самую настоящую дань французским президентам. С расширением проекта Франсафрика связывалось и участие Франции в свержении Муаммара Каддафи (2011).

Основными конкурентами Франсафрики являются Китай и США.

В феврале 2022 года Франция и Буркина-Фасо официально отметили окончание французских военных операций в западноафриканской стране. Было отмечено, что уход военных последовал за резким ухудшением отношений, в том числе с требованием к Франции отозвать своего посла. В Буркина-Фасо в 2021 усилились протесты противников французского военного присутствия. Некоторые протестующие несли российские флаги, Буркина Фасо обвиняли в сотрудничестве с ЧВК «Вагнер». Подчеркивалось также, что в 2021 году Франция вывела свои войска из Мали после того, как страна начала работать с российскими военными подрядчиками. Эмманюэль Макрон охарактеризовал влияние России в африканских странах как хищническое, в связи с ослаблением влияния Франции в бывших колониях.

Французские военные базы в Африке 
  Джибути (ВМС и ВМФ): 3 тыс. солдат.
  Габон (Либревиль)
  Сенегал (Дакар): 1,2 тыс. солдат
  Кот-д'Ивуар (Абиджан)
  Чад (Абеч)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Прощай, Африка?
 Франко-Африканское государство
 Франция и Африка: современный колониализм

Внешняя политика Франции
Неоколониализм
Колониальная Африка
Территории, зависимые от Франции